Biskupski est un mot d'origine slave, dérivé du mot biskup signifiant : évêque (correspondant donc à l'adjectif épiscopal).

En particulier, c'est un patronyme d'origine polonaise porté notamment par :

  (1947-2010), athlète polonais ;
  (1948-), historien polonais-américain ;
 Jackie Biskupski (1966-), femme politique américaine, membre du Parti démocrate ;
 Maggy Biskupski (1982-2018), policière française, militante, présidente, fondatrice de l'association « Mobilisation des policiers en colère » (MPC).

Voir aussi 
 Biskupski dvor, le Palais épiscopal catholique de Mostar, en Bosnie-Herzégovine.

Homonymie de patronyme